Municipio de Francis puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Francis (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleburne.
 Municipio de Francis (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Francis (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.